Hyphen (englisch) steht für:

 Bindestrich (im Englischen auch Trennstrich), siehe Viertelgeviertstrich#Bindestrich
 ein Unicode-Zeichen, siehe Viertelgeviertstrich#Bindestrich/Divis
 Hyphen (Musiker), ein Schweizer Rapper

Siehe auch:
 Hyphe (Plural Hyphen), fadenförmige Pilzzellen